Buffalo Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Buffalo Lake, Alberta, sjö, 
 Buffalo Lake, Northwest Territories, sjö,

USA 

 Buffalo Lake, Minnesota, ort, Renville County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar